Příjmení Hickey nosí více významných osobností:

 James Aloysius Hickey (1920–2004) – americký římskokatolický kněz
 Kenny Hickey (* 1966) – americký kytarista
 William Hickey (1927–1997) – americký herec